Sky ou SKY, palavra inglês que significa "céu", pode se referir a:

Jogos 
 Sky Crawlers - um jogo para Nintendo Wii.

Empresas 
 Sky Team - grupo de companhias aéreas.
 Sky Brasil - Operadora de televisão por assinatura, administrada pela AT&T e Grupo Globo, com sede em Santana de Parnaíba, São Paulo
 British Sky Broadcasting - Rede de televisão por assinatura, sediada em Londres na Inglaterra.
 Sky Itália - Operadora de TV por assinatura da Itália.
 Sky México - Operadora de TV por assinatura mexicana administrada pelo Grupo Televisa, nascida da fusão DirecTV e Sky TV Latinoamerica.
 Sky Network Television - é um serviço de televisão paga da Nova Zelândia.
Sky UK - Operadora de TV por assinatura do Reino Unido.

Música 
 Sky (cantora) - vocalista e compositora de Vila Nova de Gaia
 Skyscraper (canção) - Música da cantora Demi Lovato
 Skyfall (canção) - Música da cantora Adele

Outros 

 SKY - apelido coletivo para as três universidades mais prestigiadas da Coreia do Sul
 Sky High é um filme da Walt Disney.
 Cine Sky - canal em PPV de filmes.
 Saturn Sky - O Sky é um roadster compacto da Saturn.
 Sky Tower - A Sky Tower localiza-se na cidade de Auckland, na Nova Zelândia.
 Vanilla Sky - Vanilla Sky é um filme estadunidense de 2001.

Arquitetura 
 Sky City 1000 - projeto de arranha-céu japonês com mil metros de altura, com eventual realização em Tókio.

Toponímia
 Sky Lake

Desambiguação
Desambiguações de topônimos